Nomos steht für:

 Nomos (Gesetz) (altgriechisch für „Gesetz“), in der Antike Bezeichnung einer sittlich-gesellschaftlichen Norm
 Nomos (Carl Schmitt), ein von Carl Schmitt geprägter philosophisch-soziologischer Begriff
 Nomos („Verwaltungsbezirk“, „Präfektur“ auf griechisch)
 Bezeichnung für die Verwaltungseinheiten des griechisch-römischen Ägypten, siehe Gau (Ägypten)
 Bezeichnung für die Verwaltungseinheiten des modernen Griechenland bis zur Verwaltungsreform 2010, siehe Liste der ehemaligen Präfekturen Griechenlands
 Nomos (Musik), Gattungsbezeichnung der altgriechischen Musik
 Nomos Center, eine ukrainische NGO und Denkfabrik
 Nomos Glashütte, eine Uhrenmanufaktur
 Nomos Verlag, ein deutscher Verlag
 Nomos-Quartett, ein deutsches Streichquartett